Kabu kan avse:

 Kaabu – ett imperium (ä.k. Kabu) i det som nu heter Senegal mellan åren 1537 och 1867

Geografi

Indonesien 

 Pulau Yefkabu, ö, Papua Barat, 
 Pulau Kabu, ö, Papua Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar